De term sterilisatie wordt op meerdere manieren gebruikt:
 Asepsis
 sterilisatie (economie)
 steriliseren (micro-organismen)
 sterilisatie (vruchtbaarheid)

Zie ook 
Autoclaaf (laboratorium)
Castratie
Chemische sterilisatie
Heteluchtsterilisator
Steriele-insecten-techniek
UHT-sterilisatie
Vasectomie